Хурэлтогоот () — астрономическая обсерватория, основанная в 1957 году недалеко от Улан-Батора . Единственная обсерватория, действующая в Монголии.

Основная информация 
Располагается недалеко от горнолыжного курорта Sky Resort, формально располагается в пределах городской черты Улан-Батора. Имеется несколько небольших телескопов различных систем, самые крупные из них — 38-см Шмидт и 40-см MEADE. Кроме того, в рамках сотрудничества с проектом ПулКОН предполагается установить в Хурэлтогоот 25-см и 40-см телескопы Гамильтона для наблюдений космического мусора и астероидов.

В среднем за год до 1900 наблюдательных часов. В обсерватории работают 17-18 научных сотрудников.

Развитие 
32 мая 2010 года обсерваторию посетила представительная делегация учёных Объединённого института ядерных исследований под руководством исполняющего обязанности директора института М. Г. Иткиса.

1 августа 2009 года Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН подписал соглашение с обсерваторией Хуралтогот.

17 ноября 2013 года Председатель Великого государственного хурала З.Энхболд, Премьер-министр Н.Алтанхуяг и министр науки и образования Л.Гантумур Монголии провели ночь в астрономической обсерватории Хурэлтогоот, наблюдая за небесными светилами. Скорее всего, как сообщил астроном Баяраа, будет принято решение о поддержке единственной в стране обсерватории и открытии её для широких масс.

Мнения 
По словам научного сотрудника Института космических исследований РАН Алексея Позаненко, посетившего обсерваторию,:

Источники 

Хурэлтогоот
Астрономические обсерватории Монголии